Bernardo II di Poitiers (... – 844/5) – conte di Poitiers tra l'840 ed l'844
 Bernardo II di Tolosa (... – 874) – conte di Tolosa dall'864 alla morte
 Bernardo II di Guascogna (... – tra il 1079 ed il 1090) – conte d'Armagnac, dal 1020 e duca di Guascogna, dal 1039 al 1062
 Bernardo II (... – 1194)  – vescovo di Parma
 Bernardo II di Baden (1428 o 1429 – 1458) – nobile tedesco
 Ruggero Bernardo II di Foix (1195 – 1241) – conte di Foix dal 1223 fino alla morte
 Bernardo II di Sassonia (990-1059), duca di Sassonia